Ванеса може да се отнася за:

 Ванеса – гръцко име;
 Ванеса – кратер на Венера;
 Ванеса – едно от сценичните имена на певицата Малката.